Dynamosuchus collisensis — вид архозаврів родини Ornithosuchidae з групи псевдозухій, що існував у тріасовому періоді (237—227 млн років тому). Викопні рештки часткового скелета тварини знайдено у відкладеннях формації Санта-Марія в Бразилії. Типовий зразок складався з частин черепа, декількох шийних і дорсальних хребців та значної частини кісток кінцівок.

Класифікація 
Філогенетична кладограма за Ezcurra et al. (2017).:

Примітки 

Архозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020
Вимерлі плазуни Південної Америки